Влади́мир Кала́шников:
 Калашников, Владимир Валерьянович (род. 1947) — преподаватель СПб Электротехнического университета.
 Калашников, Владимир Васильевич (1944—2019) — советский и российский учёный, доктор технических наук (1981), профессор (1982), президент СамГТУ.
 Калашников, Владимир Вячеславович (1942—2001) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1986).
 Калашников, Владимир Дмитриевич (род. 1953) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
 Калашников, Владимир Ильич (1929—2008) — советский партийный, государственный деятель.